Симплон () — станция линии 4 Парижского метрополитена, расположенная в XVIII округе Парижа. Названа по одноимённой улице (), получившей своё название в честь Симплонского перевала.

История 

 Станция открылась 21 апреля (по другим данным — 14 мая) 1908 года в составе пускового участка линии 4 Шатле — Порт де Клиньянкур.
 В ночь с 20 на 21 апреля 1944 года, во время бомбардировки Парижа немецкой авиацией, одна из бомб пробила свод станции. Также во время этой же бомбардировки пострадало расположенное неподалёку локомотивное депо Ля-Шапель.
 6 августа 2005 года на станции загорелся поезд серии MP 59, следовавший в направлении станции «Порт-д’Орлеан». В результате пожара станция выгорела и была закрыта для проведения реновации, завершившейся в феврале 2006 года. Также в связи с пожаром было нарушено движение поездов на соседней линии 12, пересадка на которую осуществляется на соседней с Симплоном станцией Маркаде — Пуассонье. 
 С 22 октября 2018 по 3 февраля 2019 года станция была закрыта для проведения работ по реновации в рамках подготовки к автоматизации линии 4.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель снизился до  пассажиров, а в 2017 году, наоборот, вырос до  пассажиров (174 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Конструкция и оформление 
Станция построена по типовому парижскому проекту 1900—1952 годов (односводчатая, мелкого заложения, с боковыми платформами). Стены и потолок свода выложены белой глазурованной плиткой.

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена XVIII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1908 году